Юлия Алексеевна Голубчикова (род. 27 марта 1983 года, Москва, СССР) — российская прыгунья с шестом, чемпионка Европы в помещении 2009, участница летних Олимпийских игр 2008, многократная чемпионка России.

Карьера 
Начинала тренироваться у Евгения Бондаренко, затем в 2001 году перешла к Олегу Диаздинову.

Дебютировала на международной арене в 2002 году. После призового места на чемпионате мира по лёгкой атлетике среди юниоров, Юлия участвовала в коммерческом турнире в Финляндии, где из-за сильного ветра во время прыжка упала на дорожку, сломав шейный позвонок. Пик карьеры пришёлся на 2007—2009 годы: в 2007 году она заняла второе место на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении, а в 2009 году — победила на нём, была четвёртой на Олимпиаде 2008.

В 2011 году во время участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Тэгу на разминке в первом прыжке после приземления на дорожку получила серьёзную травму ноги и на некоторое время была вынуждена прекратить выступления. В 2013—2014 годах участвовала в ряде турниров Гран-при ИААФ, но восстановить былую форму так и не смогла.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 Юлия Голубчикова на сайте IAAF

Прыгуны с шестом России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы